Quatre classes de navires s'appellent classe Archer, se référant à l'archer (personne tirant à l'arc) : 
 la , une classe de bricks du  ;
 la , une classe de sloops du  ;
 la , une classe de deux sous-marins de la Marine de Singapour ;
 la , une classe de patrouilleurs de la Royal Navy, construits dans les années 1980.

Archer